Кубок обладателей кубков УЕФА 1985/86 — 26-й розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА.

Победителем стал советский клуб «Динамо» (Киев), обыгравший в финале «Атлетико Мадрид». Шесть из девяти матчей турнира, включая финал «Динамо» выиграло с разницей в три и более мячей. Это была вторая победа киевлян в розыгрышах Кубка обладателей Кубков УЕФА. «Манчестер Юнайтед» не смог участвовать в турнире, поскольку из-за эйзельской трагедии английские клубы были исключены УЕФА из европейских кубков на пять лет.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1985/1986
 Кубок УЕФА 1985/1986

Ссылки 
 Кубок кубков 1985/1986 на сайте UEFA
 Кубок кубков 1985-86 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Протоколы матчей розыгрыша Кубка кубков 1985/1986 на сайте sharkscores.com

Примечания 

Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА